Вита́лий Никола́евич Шкра́ба ( — ) — профессиональный белорусский боксёр, двукратный чемпион Белоруссии в супертяжёлом весе (97 килограммов).

Биография 
Виталий Шкраба родился 2 июня 1970 года в Солигорске, БССР.

После окончания школы, поступил учиться в ПТУ, по специальности сварщик. Проходил срочную службу в вооруженных силах. По возвращении из армии увлекся спортом: легкой, тяжелой атлетикой, плаванием и, наконец, боксом.

Двукратный чемпион Белоруссии в супертяжёлом весе, чемпион СНГ.

Профессиональную карьеру начал в 1997 году. Проводил бои с многими известными боксёрами, в том числе с Николаем Валуевым, Александром Устиновым и Николаем Поповым.

17 июля 2008 года обнаружен мёртвым с ножом в груди в своей квартире в , Минская область, Белоруссия. Версия следствия — самоубийство. Похоронен в Солигорске.

Результаты боёв

Примечания

Ссылки 
 
 Новости бокса
 Почему ушел из жизни белорусский боксер Виталий Шкраба?…

Боксёры Белоруссии
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры тяжёлой весовой категории
Зарезавшиеся